Cunegunda de Austria (en alemán, Kunigunde von Österreich; Wiener Neustadt, 16 de marzo de 1465 - Múnich, 6 de agosto de 1520) fue una archiduquesa austríaca y esposa del duque Alberto IV de Baviera.

Primeros años 
Era hija del emperador Federico III de Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, y de su esposa, la infanta Leonor de Portugal. Era la cuarta de cinco hermanos, pero solo ella y Maximiliano (que sucedería a su padre como emperador) sobrevivieron a la infancia. Fue nombrada en honor a Santa Cunegunda, esposa del emperador Enrique II.

Perdió a su madre a la edad de dos años, siendo criada por la maestra de ella, Elsa Pellendorfer. Creció entre Wiener Neustadt y Graz, en un ambiente informal y libre, sin la rígida ceremonia de la corte. Su padre eligió personalmente a sus maestros y la corte. Contrariamente a las costumbres de la época, no solo aprendió a leer, escribir, tejer y bordar, sino que también recibió lecciones de equitación y caza, así como de astronomía y matemáticas.

Planes de matrimonio 

Como la mayoría de las hijas de familias gobernantes, Cunegunda estaba en medio de las intrigas políticas de poder de su padre. En 1470, Matías Corvino pidió su mano, pero Federico lo rechazó. 

A la edad de 15 años tuvo su primera aparición importante al lado de su padre en Viena, donde el emperador había invitado al duque de Baviera, Jorge, para darle el feudo y las insignias de la Baja Baviera. Después de las celebraciones, Cunegunda fue enviada al castillo de Graz por su seguridad. Sin embargo, ella corría un gran peligro aquí: en el último minuto, se descubrió un complot de robo y ejecutó a los conspiradores. Federico se mudó ahora a Linz y la envió a Innsbruck, a su antiguo barrio.

Matrimonio e hijos 
En 1485, conoció al duque Alberto IV de Baviera-Múnich en la corte de su tío en Innsbruck. El duque, 18 años mayor, esperaba ganar poder al casarse con la hija del emperador. Tras la muerte de su amigo, Nicolás de Abensberg, se apropió ilegalmente de su herencia, que era un feudo imperial. Federico III, que sufría de una constante falta de dinero, acordó que la herencia de Abensberg pasara a sus manos como dote de Cunegunda.

Durante las negociaciones de la boda, sin embargo, Alberto ocupó la ciudad de Ratisbona. Debido a esto, el emperador retiró su consentimiento a la boda, no obstante, Alberto le presentó a Cunegunda un consentimiento falso, por lo que la boda tuvo lugar el 2 de enero de 1487 en la capilla del castillo de Innsbruck. La ceremonia fue celebrada por Guillermo de Reichenau, príncipe-obispo de Eichstätt. El matrimonio se consumó inmediatamente. Ella tenía 22 años, el 39. Con su padre, no solo su esposo había caído en desgracia, sino también ella. El engaño pesaría en los primeros años del matrimonio. 

La nueva duquesa siguió a su marido a tierra bávara y participó en su vida política. Durante el resto de su vida, estuvo en estrecho contacto con su hermano, Maximiliano; de hecho, gracias a él pudo evitar una inminente prohibición imperial a través de su mediación. Sus tres primeros embarazos resultaron en niñas, lo que afectó las ambiciones de Alberto de hacer de Baviera una gran potencia. Finalmente, en 1492, Cunegunda se reconcilió con su padre, algo que también fue mediado por su hermano, viajando a su reencuentro con sus tres hijas; un año después moriría el emperador. La relación con su esposo mejoro, dando después a luz a dos hijos varones.

En total tuvieron 8 hijos:
 Sidonia (1 de mayo de 1488-27 de marzo de 1505).
 Sibila (16 de junio de 1489-18 de abril de 1519), casada en 1511 con el elector Luis V del Palatinado.
 Sabina (24 de abril de 1492-30 de abril de 1564), casada en 1511 con el duque Ulrico de Wurtemberg.
 Guillermo IV (13 de noviembre de 1493-7 de marzo de 1550), sucesor de su padre y casado en 1522 con María Jacoba de Baden (1507-1580).
 Luis X (18 de septiembre de 1495-22 de abril de 1545), duque de Baviera.
 Susana (1499-1500).
 Ernesto (13 de junio de 1500-7 de diciembre de 1560), funcionario eclesiástico en Passau (1517-40), Colonia, arzobispo de Salzburgo (1540-54) y Eichstädtt.
 Susana (2 de abril de 1502-23 de abril de 1543), casada en primeras nupcias en 1518 con el margrave Casimiro de Brandeburgo-Bayreuth, y en segundas nupcias en 1529 con el elector Otón Enrique del Palatinado.

Su marido se convirtió en duque de toda Baviera en 1505, tras la muerte de su hermano mayor.

Viudez 
Después de la muerte de su esposo en 1508, Cunegunda se retiró al monasterio franciscano de Püttrich, aunque sería regente de su hijo, Guillermo IV de Baviera, que tenía trece años cuando se convirtió en duque. A pesar de la resignación de las cortes, trató de influir en la política del estado, actuando en favor de los derechos de su hijo. Para ello cerró negociaciones con su hermano, Maximiliano, y con otros estados de Europa.

Durante su viudez, apoyó a Johannes Pfefferkorn en sus esfuerzos por confiscar libros judíos de 1509 y le escribió recomendaciones a su hermano, el emperador Maximiliano, quien en realidad inició la llamada "disputa del libro judío" con Johannes Reuchlin con el mandato de Padua como oponente decidido. Cunegunda luchó por una herencia equitativa para sus dos hijos mayores, contrariamente a la primogenitura actual por lo que su segundo hijo también se convirtió en duque bávaro como Luis X. 

Falleció en 1520, tras doce años de viudez, y año y medio después de la muerte de su hermano.

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XV
Nobles de Austria del siglo XVI
Duquesas consortes de Baviera del siglo XV
Duquesas consortes de Baviera (con la casa de Wittelsbach)
Duquesas consortes de Baviera del siglo XVI
Nacidos en Wiener Neustadt
Fallecidos en Múnich